Дрезна — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Дрезна — місто в Орєхово-Зуєвському районі Московської області.
 Дрезна — вузлова станція Московсько-Курського відділення Московської залізниці.
 Дрезна — річка в Московській області, права притока річки Клязьми.
 Дрезна — річка в Тверській області, ліва притока річки Медведиці.